Jméno Karel Žďárský nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Karel Žďárský (fotbalista) (1900–?) – český fotbalista
 Karel Žďárský (konstruktér) (* 1937) – český technik a konstruktér zemědělských strojů